Chasseneuil ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Chasseneuil im Département Indre
Chasseneuil-du-Poitou im Département Vienne
Chasseneuil-sur-Bonnieure im Département Charente